Ше́ффер — фамилия. См. также фамилии , , , . Известные носители:

 Шеффер, Адольф Львович (1924—2020) — советский архитектор, участвовавший в восстановлении Севастополя, заслуженный архитектор УССР.
 
 Шеффер, Анна (1882—1925) — немецкая святая.
 Шеффер, Анри (1798—1862) — французский живописец.
 Шеффер, Антон (1722—1799) — немецкий медальер, минцмейстер и резчик монетных штемпелей.
 Шеффер, Ари (1795—1858) — французский художник.
 Шеффер, Валериан Александрович (1864—1900) — русский филолог-классик.
 Шеффер, Вильгельм Фридрих (1750—1831) — немецкий евангелический богослов.
 Шеффер, Генри Морис (1882—1964) — американский логик.
 Шеффер, Георг Антон Алоис (1779—1836) — немецкий путешественник, натуралист, корабельный врач, аптекарь и авантюрист.
 Шеффер, Готтлиб Август (1799—1874) — немецкий энтомолог.
 Шеффер, Джонатан (род. 1957) — исследователь теории игр, профессор.
 Шеффер, Дмитрий Иванович (1904—1994) — конструктор артиллерийского оружия, лауреат Сталинской премии.
 Шеффер, Евгений Владимирович (Женя Шеф; род. 1954) — художник, почётный зарубежный член РАХ.
 Шеффер, Жан-Мари (род. 1952) — французский философ, эстетик, критик фотографии.
 Шеффер, Инга (1923—2009) — австрийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Шеффер, Иоганн Ульрих Готтлиб (1753—1829) — немецкий врач.
 Шеффер, Клод (1898—1982) — французский археолог, сторонник теории катастроф.
 Шеффер, Клод (ум. 1977) — американский хирург, разработчик методов лечения ишемической болезни.
 Шеффер, Крэйг (род. 1960) — американский актёр.
 Шеффер, Лев Борисович (1894—1988) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Шеффер, Михаэль (род. 1968) — немецкий кёрлингист, ведущий в команде ФРГ на Олимпийских играх 1988 года, а затем второй от объединённой Германии в 1998 году.
 Шеффер, Наталья Петровна (урождённая Лукина, в первом браке Волконская, псевдоним Наталья Петрова, 1889—1981) — русская писательница-эмигрант и исследователь иконописи, жена П. Шеффера.
 Шеффер, Николя (1912—1992) — французский художник венгерского происхождения.
 Шеффер, Пауль (1883—1963) — немецкий журналист, публиковавший материалы о жизни в довоенном СССР.
 Шеффер, Петер (около 1425 — 1502) — один из первых немецких типографов.
 Шеффер, Пётр Николаевич (1868—1942) — директор Ленинградского театрального музея в 1920—1942 годах.
 Шеффер, Питер (1926—2016) — британский драматург и сценарист.
 Шеффер, Пьер (1901—1995) — французский композитор, музыковед и журналист, продюсер звукозаписи.
 Шеффер, Ребекка (1967—1989) — американская актриса.
 Шеффер, Сезар — немецкий энтомолог.
 Шеффер, Том (1940—2020) — шведский кёрлингист, чемпион мира.
 Шеффер, Филипп (1894—1943) — немецкий востоковед, синолог, коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Шеффер, Фред (1904—1953) — американский географ.
 Шеффер, Фриц (1888—1967) — министр-президент Баварии, федеральный министр финансов и юстиции ФРГ.
 Шеффер, Хуго (1875—1945) — немецкий юрист и политик, министр труда.
 Шеффер, Чарльз Фредерик Август (1860—1934) — американский энтомолог.
 Шеффер, Эйген Эдуард (1802—1871) — немецкий гравёр на меди, ученик Ульмера.
 Шеффер, Юрий Петрович (1947—2001) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель.
 Шеффер, Якоб Кристиан (1718—1790) — германский орнитолог, энтомолог, ботаник, миколог и изобретатель.

Двойные фамилии 
 Шеффер-Боядель, Рейнольд фон (1851—1925) — немецкий военачальник в Первую мировую войну, генерал пехоты, барон.
 Шеффер-Бойхорст, Пауль (1843—1902) — прусский историк.
 Геррих-Шеффер, Готтлиб Август (1799—1874) — немецкий этимолог и врач.

См. также

Примечания